Der Scottish League Cup wurde 1947/48 zum 2. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 9. August 1947 und endete mit dem Wiederholungsfinale am 1. November 1947 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers in den Wettbewerb die sich im Vorjahresfinale gegen den FC Aberdeen durchgesetzt hatten. Im diesjährigen Endspiel traf der FC Falkirk auf den Zweitligisten FC East Fife. Nach einem 0:0 im ersten Finalspiel setzten sich die Fifers im Wiederholungsfinale überraschend deutlich mit 4:1 durch. Der FC Falkirk belegte in der Saison 1947/48 den siebten Tabellenplatz in der Division One und stellte mit Archie Aikman den Torschützenkönig. Die Fifers wurden Zweitligameister und stellten mit Henry Morris ebenfalls den Torschützenkönig.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 13. September 1947.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 27. September 1947.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 11. Oktober 1947 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Wiederholungsfinale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1947/48 bei statto.com

1947/48
Fußballsaison 1947/48